
Molekulska formula -{C6H14N4O2}- se može odnositi na:
 Dihidrazid adipinske kiseline
 Arginin